О́сташ — українське прізвище, походить від імені Остафій (спорідненими є Євстахій, Євстафій і Стахій), зменшуване Осташ, також Остап, Остан, Стаф.

Носії 
 Осташ Вікторія (справжнє ім'я — Вікторія Вікторівна Хоню; нар. 1972) — українська поетеса, книгознавиця, літературознавиця.
 Осташ Ігор Іванович (нар. 1959) — український політик та дипломат.
 Осташ Людмила Ярославівна — солістка Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької, заслужена артистка України
 Осташ Руслан Іванович — прапорщик Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Примітки

Див. також 
 Осташко
 Осташенко
 Остащенко
 Остащук
 Астапенко
 Асташенко
 Остафійчук
 Остапенко
 Остапчук
 Остап'юк
 Остап'як
 Остапович